

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 Ćwiartka

2 Ćwiartka

3 Ćwiartka

4 Ćwiartka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka na oficjalnej stronie ITF

US Open 2004
US Open – gra pojedyncza mężczyzn